Die Pont mégalithique von Le Châtellier (auch Banvou pont mégalithique genannt) ist eine wahrscheinlich mittelalterliche Steinplattenbrücke in der Nähe einer Furt () über den Fluss Varenne, nordöstlich der Ortschaft Le Châtellier aber südlich von Flers im Norden des Département Orne in der Normandie im Norden Frankreichs.

Der – wie üblich seitlich nicht gesicherte – Steinplattensteg von Le Châtellier besteht aus zwei etwa 2 bis 3 m langen Platten, die auf einem zweiteiligen, leicht verkippten Mittelpfeiler und den gemauerten Brückenköpfen am Ufer aufliegen.

Weblinks 
 Beschreibung und Fotos (englisch)
 Beschreibung und Foto (französisch)

Le Châtellier
Le Châtellier
Bauwerk im Département Orne
Le Châtellier